Университет Прованса Экс-Марсель I () — один из четырёх французских университетов, относящихся к . Факультет наук расположен в Марселе, филологический и гуманитарные факультеты находятся в Экс-ан-Провансе. В 2012 году вошел в состав Университета Экс-Марсель.

Ссылки 
 Сайт университета
 Портал трёх университетов Экс-Марсель
 Брошюра на 2017—2018 учебный год

Марсель
Экс-ан-Прованс
Прованс
Прованс